Fred Siebelink, Nederlands diskjockey
 Jan Siebelink, Nederlands schrijver en essayist

Achternaam